Just married – espressione inglese che corrisponde grosso modo, nel significato e nell'uso, all'italiano "oggi sposi" (letteralmente "appena sposati"). Significati derivati includono:

 Just Married – gruppo musicale italiano
 Just Married – cortometraggio muto del 1912
 Just Married – titolo originale del film Viaggio di nozze del 1928
Just Married – film del 1995 diretto da Long Cheung-tam
 Just Married – titolo originale del film Oggi sposi... niente sesso del 2003
 Just Married – film di Bollywood del 2007
 Just Married – album di Gel e Legayon